Osoby o tym nazwisku:
 Fiodor Astachow – radziecki dowódca wojskowy
 Piotr Astachow – radziecki dowódca wojskowy